De Players Championship Finals 2016 (ook bekend als de Cash Converters Players Championship 2016 voor sponsor doeleinden), is de 9e editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 64 van de PDC Pro Tour Order of Merit 2016 deelnemen. Het toernooi wordt gehouden van 25 november tot 27 november in het Butlins Minehead Resort in Minehead.

De verdedigend kampioen is Michael van Gerwen. In de vorige editie versloeg hij in de finale Adrian Lewis met 11-6.

Opzet en gekwalificeerde spelers
In 2016 kent het toernooi voor het eerst 64 deelnemers, een verdubbeling van het deelnemersveld ten aanzien van vorige edities. Daarnaast komen de deelnemers niet uit de PDC Pro Tour, maar alleen uit de 20 Players Championships.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedraagt £400.000, dat is £100.000 meer dan de vorige editie.

Schema

Laatste 64

Darts in 2016
2016